Михайленко, Александр:
 Михайленко, Александр Александрович (в монашестве Сергий; род. 1975) — архиерей РПЦ, епископ Болградский, викарий Одесской епархии.
 Михайленко, Александр Романович (род. 1935) — советский и украинский юрист, правовед.
 Михайленко, Александр Станиславович (род. 1968) — советский и украинский футболист.